«Can the Can» — песня авторского дуэта Чинн-Чепмен, написанная для Сьюзи Кватро по заказу её продюсера Микки Моста. Это был второй по счёту сингл певицы и первый, принёсший ей большой успех: выпущенный лейблом RAK Records (RAK 150) в мае 1973 года (с «Ain’t Ya Somethin’ Honey» на обороте), он возглавил чарты Великобритании, Японии и Австралии.

История 
На вопрос, что означает выражение, вынесенное в заголовок, Никки Чинн отвечал: 
«Я могу с первого раза, прослушав песню, сказать, будет она хитом или нет. И как только мы закончили запись, я поняла, что у нас на руках — большой хит» — говорила Сьюзи Кватро.

Список композиций

Список участников 

 Сьюзи Кватро — бас-гитара, вокал
  — гитара и подпевки
 Элистер МакКензи — клавишные и подпевки
 Дэйв Нил — ударные и подпевки

Технический персонал
 Майк Чепмен — продюсер (сторона А)
 Никки Чинн — продюсер (сторона А)
  — продюсер (сторона Б)
 Питер Коулман — звукоинженер

Позиции в хит-парадах

Примечания 

Синглы 1973 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Композиции хард-рока
Песни, спродюсированные Майком Чепменом
Песни Сюзи Кватро